INS „Lewiatan” (ang. Leviathan) – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Izraelskiego Korpusu Morskiego:
 INS „Lewiatan” – okręt podwodny typu T, ex-brytyjski HMS „Turpin” (P354), w służbie izraelskiej w latach 1967–1975
 INS „Lewiatan” – okręt podwodny typu Dolphin z końca XX wieku, w służbie od 1999 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy izraelskich okrętów